El silabario canarés (AITS: Kannaḍa lipi) es un alfasilabario bráhmico que se usa principalmente para la escritura del idioma canarés, una de las lenguas drávidas del sur de la India teniendo especial importancia en el estado de Karnataka.

Muchos otros idiomas con menor importancia como el tulu, konkaní, kodava, sankethi y el beary también usan silabarios basados en el canarés.

El sistema de escritura canarés es un silabario fonético de 49 letras que se escribe de izquierda a derecha. En él las letras consonantes implican una vocal inherente y se combinan para formar dígrafos cuando no hay una vocal entre ellas, formando cada letra una sílaba.

Las letras se clasifican en tres categorías: vocales, consonantes y semiconsonantes.

Uso

Vocales 
Hay 13 letras vocales (14 si se  considera una vocal obsoleta: ೠ).
En la siguiente tabla se muestran, en la columna "letra" la manera de escribirse como una letra separada y en la columna "diacrítico" la forma de escribirse cuando esta sigue a una consonante (como signo diacrítico a la consonante).

Existen también dos Yōgavāha (letras especiales que ya representan de por sí un sonido sin diacríticos):

 La anusvara:   (aṁ)
 La visarga:   (aḥ)

Otras Yōgavāha presentes en el silabario canarés pero provenientes del sánscrito conocidos como Ardhavisarga son:

 La Jihvamuliya:  
 La Upadhmaniya:

Consonantes 
Se definen dos categorías de letras consonantes: consonantes estructuradas y consonantes desestructuradas.

Consonantes estructuradas 
Están clasificadas según el lugar que la lengua toque en la boca

Consonantes desestructuradas 
Son las consonantes que no se clasifican en los grupos anteriores:  (ya),  (ra),  (ṟa) (obsoleta),  (la),  (va),  (śa),  (ṣa),  (sa),  (ha),  (ḷa),  (ḻ) (obsoleta).

Uniones de consonantes 
El idioma canarés es rico en uniones de consonantes. La siguiente tabla muestra la forma en que se unen las consonantes, siendo ರ (ra) un caso especial pues siempre se escribe segundo, aunque se pronuncie primera en la secuencia de letras de la unión

Pronunciación de letras

Escritura

Numerales

Referencias

Enlaces externos 

 Silabario canarés de Omniglot (en inglés)
 "The Unicode Standard 5.0" (PDF) parte de la normalización Unicode referente al silabario Canarés

Silabarios